

Media 
 Blender – software libero di grafica 3D
 Blender – rivista musicale statunitense

Musica 
 Blender – album dei Collective Soul pubblicato nel 2000
 Blender – album dei The Murmurs pubblicato nel 1998

Geografia 
 Blender – comune della Germania